A Célkeresztben (The Mother Lode) A szökés című amerikai sorozat negyedik évadának tizenhetedik epizódja, összességében pedig a hetvennegyedik.

Az epizód kezdetén Lincoln, Zsebes, Mahone és Self fenyegető küldeményt kapnak a CÉG-től: fényképeket a szeretteikről, hogy továbbra is a Scylla visszaszerzésére koncentráljanak. Erre később Krantz tábornok is felhívja a figyelmüket telefonon. Linc elmondja, hogy éppen azt a kulcsot vizsgálják, amit a férfitól vettek el, akit lelőttek. Krantz figyelmezteti őket, hogy még valaki a Scylla nyomában van: Michael, mivel elszökött és ha a CÉG megtalálja, megölik.
Eközben Michael és Sara nyomára bukkan a CÉG egyik bérgyilkosa egy pizzériánál, ám sikerül elmenekülniük. Miamiban Mahone-ék rájönnek, hogy a kulcsokban, amiket találtak komputer chipek van beépítve, és meg kell találniuk a céget, amely a kulcsokat tervezte, hogy megtudják, mit nyitnak. Azt viszont megtudják, hogy az egyik zár Little Havanában van, így Zsebes és Self odamennek. Mahone pedig megpróbál hozzáférni Carruth számlájához, sikertelenül, ám a próbálkozást Downey, Christina egyik embere azonnal jelenti Michael és Lincoln anyjának. Valamint azt is közli vele, hogy Michael megszökött a CÉG fogságából, és valószínűleg Miamiba tart. Christina reméli, hogy a fiai meg fogják érteni, hogy mit és miért csinál.

Michaelnek és Sarának nincs elég pénze autót bérelni, vagy repülővel menni, így Michael felhívja Lincet. Lincolnnak nem tetszik, hogy Michael elszökött, és így veszélyezteti a Cég-gel kötött alkujukat: mivel csak így tudnák visszakapni a szabadságukat. Michael viszont nem így gondolja és megmondja a bátyjának, hogy mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy Lincék ne tudják visszajuttatni a Scyllát a CÉG kezébe. Ezek után Michael elmondja, hogy az édesanyjuk életben van, majd pedig megkérnek egy kamionsofőrt, hogy vigye el őket, de csak a kamion hátuljában lesz helyük.
Ezalatt Lincoln és Mahone megérkeznek egy lakásba a parton, ahol viszont nincs senki. Csak egyetlen fotót találnak, a képen a terhes Christina van a kis Lincolnnal. Ekkor Mahone megvallja, hogy lehet, hogy Christinánál van a Scylla.

A kamionban Michael nem tudja elhinni, hogy édesanyja is a CÉG egyik ügynöke, és csak nézte, amint éveken át menekülniük kell. Talán neki is 'kimosták az agyát', mint ahogy ezt Michaelen is megkísérelték. Mindeközben Krantz tábornok és az egyik kártyaőr, Oren egy limuzinban vannak a semmi közepén. Miután leparkolnak, Oren elbúcsúzik Krantztól, és átszáll egy másik autóba. A Tábornok rájön, hogy be van zárva a limuzinba, ám még mielőtt Oren felrobbantaná a kocsit, sikerült neki kiszabadulnia.

Self és Zsebes megérkeznek egy rozzant állapotban lévő templomhoz. Zsebes bemegy és azt hazudja, hogy a Karibi vallásokat tanulmányozza, de a pap nem engedi őt be a kápolnába, mivel ott van a zár, amit a kulcs nyit. Mikor Zsebes erősködik, két kidobóember jelenik meg és kidobják őt a templomból. Ezalatt Mahone szinte biztos benne, hogy Christina nem véletlenül hagyta ott azt a képet, talán van rajta ujjlenyomat, vagy valami. Lincoln nem emlékszik semmire, ami a képpel kapcsolatos lenne, és nem tekinti Christinát másnak, mint egy valaki, aki a Scylla megszerzésének útjában van.
A kamionban Michael azon tűnődik, hogy gyerekkorában hogyan ismerhette jobban az anyja, mint ő saját magát, és talán még most, így 23 év elteltével is ez a helyzet áll fenn. Hirtelen egy rendőr megállítja a kamiont és ragaszkodik hozzá, hogy ellenőrizze a hátulját. Michael és Sara elbújnak, de a férfi meglátja őket, és visszazárja az ajtót. Ezután lelövi a sofőrt és elrabolja a kamiont, majd pedig felhív valakit és azt mondja, 'megvannak'. Michael megpróbálja felhívni Lincolnt, de nincs jel. Belülről nem tudják kinyitni a hátsó ajtót, így Michael egy oldalajtót próbál meg.

Christina hívja Orent, és megtudja, hogy a Tábornok nem halt meg, egy CÉG-es helikopter visszavitte Los Angelesbe. Mivel a férfi nem járt sikerrel, így megöleti azt. Eközben Lincoln a fotón észreveszi, hogy az autó egy '78-as Zephyr, de Michael '76-ban született. A képet átszerkesztették. Talán az autó rendszáma, az MLK441 lehet a megoldás. A Martin Luther King sugárút ugyanis keresztezi a 441-es utat nem messze Christina tartózkodási helyétől. Mialatt Zsebes és Self visszaérnek, Linc elmegy a két út kereszteződéséhez, remélve, hogy az anyja már nem a CÉG-nek dolgozik. A többiek pedig visszamennek a templomhoz. Ezalatt Christina azt hangoztatja, hogy meg fogja változtatni a világot, amikor Downey figyelmezteti, hogy csökkentek az esélyeik az elmúlt napokban. Ám a nő folytatni akarja tervét, és közli, hogy már csak néhány nap kell. Ekkor megszólal a telefon, a Tábornok az. Krantz biztos benne, hogy Christina akarta megöletni, és arra kéri a nőt, hogy beszéljék ezt meg. Ő azonban tagad mindent és megkéri, hogy ne hívja többet.

Lincoln megérkezik az MLK és 441 kereszteződéséhez, ahol egy szállodát talál, egy puccos étteremmel, ami üres. Nem sok idő múlva Christina is megérkezik és közli vele, hogy a Scylla biztonságban van, de többet nem mondhat. Lincoln erre azt mondja, hogy akkor nincs miről beszélniük. Christina azt mondja, hogy ő nem egy 'szörny', és hogy a CÉG az azt támogatja, aki az élén van. Ha Krantz tábornok helyén ő lenne, minden másképp lenne. Lincoln erre csak annyit mond, hogy egy anya nem tenne olyat, amit ő tett. Az anyja elmondja, hogy ha két napot tudnának neki adni, akkor vissza tudná adni neki és Michaelnek a szabadságát. Lincoln beleegyezik, de többször nem léphet kapcsolatba az anyjával.

Mahone, Zsebes és Self megérkeznek a templomhoz. A kocsiban Self megígérteti Mahone-nal, hogy ha másképpen nem tudják visszaszerezni a Scyllát, minthogy meg kell ölniük Christinát, akkor ő is megtegye. Miután Mahone rábólint, bemennek a templomba. Self azt mondja, hogy egy Nemzetbiztonsági akció keretén belül járnak el, mivel azt hallották, hogy rituális csirkegyilkosságok történtek. A pap először megint nem akarja beengedni őket a kápolnába, de Mahone és Zsebes ragaszkodnak hozzá. A kápolnában megtalálják az ajtót, amit Mahone kinyit, ám eközben a pap fegyvert ránt, de sikerül ártalmatlanítani. A helyiségben egy csomó automata fegyvert és hamis igazolványokat találnak.

Ezalatt Michaelnek és Sarának sikerül megszöknie a kamionból. A kamion sofőrje üldözőbe veszi és egy elhagyatott épületnél sarokba szorítja őket. Michaelnek azonban sikerül megölnie a férfit, akinél talál egy cetlit egy kóddal. A férfi, mielőtt meghal, még elmondja, hogy nem Krantz tábornok küldte.

Lincoln, Mahone, Zsebes és Self találkoznak. Linc elmondja, hogy most pár napig nem szabad felhívniuk magukra a figyelmet. A többiek szerint viszont Christina hazudik, és közlik vele, hogy fegyvereket és hamis igazolványokat találtak. Az igazolványok két nap múlva lépnek érvénybe. Ekkor Lincoln újra találkozni akar az édesanyjával, hogy megbeszélje vele ezt. Mahone emlékezteti, hogy Christina már figyelmeztette, hogy ne menjen a szállodához még egyszer. Amikor Lincoln visszatér a szállodához, egy mesterlövész figyeli. Downey azt mondja Christinának, hogy a fia túl nagy veszélyt jelent a számukra, mivel már megtalálta az igazolványokat is. Most itt lehet az alkalom, hogy végezzenek vele, tökéletes a célpont. Christina egy pillanatig hezitál, aztán kiadja a parancsot, hogy lőjék le Lincolnt.

A szökés epizódjai